В 1670 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 

 20 июня в созвездии Лисички обнаружена новая звезда, самая старая из надёжно задокументированных новых. Сейчас она называется CK Лисички. В XVII веке её наблюдали Ян Гевелий и Джованни Кассини, звезда вела себя необычно: вскоре погасла, 10 месяцев спустя вспыхнула снова, в мае 1672 года погасла окончательно. В наши дни исследование этого интересного и необычного объекта продолжается.
 Стараниями Роберта Сиббальда и  основан шотландский Королевский ботанический сад Эдинбурга.
 Французский астроном Жан Пикар закончил измерение градуса парижского меридиана на участке Париж—Амьен, он оказался равным 111,21 км, то есть всего на 0,03 км больше современного значения.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1670 году
 6 ноября — Франсуа Плантад, французский астроном и картограф (умер в 1741 году).

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1670 году
 10 марта — Иоганн Рудольф Глаубер, немецкий химик (род. в 1604 году).
 21 мая — Никколо Дзукки, итальянский астроном (род. в 1586 году).

Примечания

См. также 

1670 год в науке